

Toponymes 
En Pologne, Ponik désigne :
 Ponik, un village en voïvodie de Sainte-Croix.
 Ponik, un village en voïvodie de Silésie.

Voir aussi 
 Ponik, une créature lacustre vivant dans le lac Pohénégamook.